Daniel Smith (1748–1818) amerikai szenátor Tennessee államból
Daniel Smith dzsesszzenész, fagottművész
Daniel Smith jégkorongozó (új-zélandi válogatott, 2005-ös divízió II-es VB)
Daniel Smith, (1991) ausztrál úszó, olimpikon